Tau hace referencia a varios artículos:

Alfabetos
Tau (Τ, τ), decimonovena letra del alfabeto griego.
Tau (𐤕‏), vigesimosegunda letra del alfabeto fenicio.

Ciencias
Tau (2π) (τ), constante matemática para 2π que se puede utilizar para multiplicar el radio por (τ) y no por dos y después el resultado por π.
Proteína Tau, microtubular.
Tau (partícula), partícula elemental masiva que pertenece a la tercera generación de leptones.

Mitologías
Tau (deidad), espíritu del mal en la mitología guaraní.
Cruz de tau, símbolo Franciscano.

Además
Tau (Noruega) , es una aldea de Rogaland, al suroeste de Noruega.
Tau (Warhammer 40.000), ejército de Warhammer 40 000.

Enlaces externos